Список ссавців Лесото містить перелік видів ссавців, записаних на території Лесото. У список не включені свійські тварини, регіонально зниклі види, а також види, присутність яких в країні непевна.

Із 61 зазначених в таблиці видів, 2 перебувають під загрозою вимирання, 1 є уразливими, 2 — близькі до загрозливого стану.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на  вебсайті МСОП

Лесото
Ссавці Лесото